Robin Henkens (Hasselt, 12 september 1988) is een Belgische voetballer die sinds het seizoen 2015/2016 uitkomt voor KVC Westerlo. Hij speelt als middenvelder.

Carrière
Henkens komt uit de jeugdopleiding van eersteklasser KRC Genk, waar hij een vaste waarde was. Toch kon hij geen plaats bij de A-kern afdwingen.

Na de winterstop in 2008 werd hij voor een half jaar uitgeleend aan tweedeklasser KVSK United. Op het einde van dat jaar werd hij dan definitief overgenomen door de club, die werd hernoemd in Lommel United. Vanaf het seizoen 2011/12 speelde hij bij eersteklasser KV Mechelen, waar hij een contract voor 2 jaar had getekend. In april 2013 tekende hij een contract bij eersteklasser Waasland-Beveren, waar hij de eerste aanwinst was voor het seizoen 2013/14.

Statistieken

Referenties

Belgisch voetballer